Райк (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Райк, Жозеп (1913—1988) — испанский футболист, полузащитник.
 Райк, Катри (род. 1967) — эстонская политическая деятельница, министр внутренних дел Эстонии.
 Райк, Ласло (1909—1949) — венгерский коммунист, политический деятель.
 Райк, Хельве Аугустовна (1932—2020) — советская и эстонская учительница, депутат Верховного совета СССР.